Cox Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cox Hill (Indiana)	
 Cox Hill (Missouri)	
 Cox Hill (Wisconsin)